Ligu je osvojio NK Zagorac Beljevina i u kvalifikacijama za 1. ŽNL Osječko-baranjsku izborio plasman u viši rang. Iz lige nitko nije ispao.

Tablica

Kvalifikacije za 1. ŽNL Osječko-baranjsku 
 NK Omladinac Josipovac Punitovački - NK Zagorac Beljevina 0:0 
 NK Zagorac Beljevina - NK Omladinac Josipovac Punitovački 2:1

U 1. ŽNL Osječko-baranjsku se plasirao NK Zagorac Beljevina.

Bilješke 
NK Slavonac Pribiševci kažnjen oduzimanjem 1 boda

Izvori 

 RSSSF.com

1999-2000
osječko-baranjska-2-našice